O Forza Futbol Club é um clube de futebol com sede em Alabang, Filipinas. A equipe compete no Campeonato Filipino de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 2010.

Clubes de futebol das Filipinas
Clubes de futebol fundados em 2010